Miljković ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Miljković (* 1979), serbischer Volleyballspieler
 Violeta Miljković (* ~1972), serbische Turbo-Folk- und Pop-Sängerin